Манзала:
 Манзала — озеро на півночі Єгипту, поблизу Порт-Саїд.
 Манзала — місто в Єгипті.